Сакатекас:

 Сакатекас — штат в Мексиці
 Сакатекас — столиця штату Сакатекас, Мексика